Eija Ristanen (ur. 1961) – fińska biegaczka narciarska
 Eija Salonen (ur. 1975) – fińska biathlonistka